Músculo romboide menor
Músculo romboide maior

Ver também
Romboide

fr:Rhomboïde